ług – wodny roztwór zasady, zazwyczaj sodowej lub potasowej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 2 podstawowe
 Ług – część wsi Okczyn w woj. lubelskim w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Ług – kolonia wsi Poizdów-Kolonia w woj. lubelskim w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Ług – część wsi Stużno w woj. łódzkim w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Ług – część wsi Bojanów w woj. łódzkim w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin
 Ług – część wsi Gawłówek w woj. małopolskim w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Ług – część wsi Mikluszowice w woj. małopolskim w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Ług – część wsi Borzęcin w woj. małopolskim w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Ług – część wsi Zdynia w woj. małopolskim w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Ług – część wsi Łomnica w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Ług – część wsi Włóki w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Ług – przysiółek wsi Stare Zawady w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Ług – część wsi Chróścice w woj. opolskim w pow. opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki
 Ług – część wsi Mazury w woj. podkarpackim w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów
 Ług – wieś w woj. podkarpackim w pow. leskim, w gminie Cisna
 Ług – część wsi Żarówka w woj. podkarpackim w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Ług – część wsi Zarzecze w woj. podkarpackim w pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Ług – część wsi Gorzyce w woj. podkarpackim w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Ług – osada leśna w woj. śląskim w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Ług – część wsi Sulborowice w woj. świętokrzyskim w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Ług – przysiółek wsi Donaborów w woj. wielkopolskim w pow. kępińskim, w gminie Baranów

Miejscowość na Ukrainie 
 Ług (Луг) –  wieś w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego
 Ług – nieistniejąca wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy, na południowy wschód od miejscowości Sarny

Integralne części wsi w Polsce istniejące tylko w bazie PRNG 
 Ług – część wsi Włodzimierz w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Kamieńsk
 Ług – przysiółek wsi Kurzyna Mała w woj. podkarpackim w pow. niżańskim, w gminie Ulanów
 Ług – przysiółek wsi Ruda w woj. podkarpackim w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski

Cieki wodne i jeziora 
 Ług – potok, dopływ Sanu,
 Ług – rów, dopływ Świdra,
 Ług – rzeka, dopływ Bugu na Ukrainie.
 Ług – jezioro położone w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w mieście Pajęczno, na Wysoczyźnie Bełchatowskiej,
 Ług – jezioro w woj. łódzkim, na granicy powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego, na granicy gmin Klonowa i Lututów, na Wysoczyźnie Złoczewskiej,
 Ług – jezioro położone w woj. łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Lubochnia,
 Ług – jezioro położone w woj. podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Cmolas,
 Ług – jezioro położone w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Mniów
 Ługjezioro zlokalizowane w powiecie poznańskim, w gminie Komorniki, na Pojezierzu Poznańskim

Inne
 Ług – staropolskie słowo związane z miejscami podmokłymi
 Ług – uroczysko w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Latowicz

Zobacz też